Daniel Lafourcade est un acteur français spécialisé dans le doublage. Il double régulièrement les acteurs Oliver Platt, Paul Giamatti, Zach Galifianakis et Ethan Suplee au cinéma. Il est aussi la voix française de Don Diamont dans les séries Amour, Gloire et Beauté et Les Feux de l'amour, ainsi que celle de Bradley Whitford dans la série À la Maison-Blanche.

Biographie

Doublage

Cinéma

Films

Films d'animation 
 1992 : Porco Rosso : l'envoyé spécial du journal Neptune et des pirates de l'air
 1992 : Le Petit Punk : Amadeus
 1994 : Poucelina : Mozo
 1994 : Pompoko : Ryûtarô
 1998 : Fourmiz : Z (version Canal+ et VOD)
 1998 : Le Prince d'Égypte : l’un des brigands 
 1999 : South Park, le film : La Fouine 
 1999 : Le Roi et moi : Maître Rikiki
 2000 : Pantin la pirouette
 2000 : Batman, la relève : Le Retour du Joker : Le Joker
 2003 : Les 101 Dalmatiens 2 : Lars
 2005 : Chicken Little : Melvin
 2006 : Renaissance : Goran
 2016 : LEGO Jurassic World : l'évasion de l'Indominus : 
 2018 : Suicide Squad: Hell to Pay : Professeur Pyg

Court métrage 
 2013 : Agent Carter : Agent Flynn (Bradley Whitford)

Télévision

Séries télévisées 

 John Billingsley dans (16 séries) :
 Cold Case : Affaires classées (2004-2005) : George Marks '05 (saison 2, épisodes 9 et 23)
 The Nine : 52 heures en enfer (2006-2007) : Egan Foote (13 épisodes)
 True Blood (2008-2012) : Mike Spencer (17 épisodes)
 24 Heures chrono (2009) : Michael Latham (3 épisodes)
 Mentalist (2010) : Ellis Mars (saison 3, épisode 9)
 La Loi selon Harry (2011) : Norman Miller (saison 2, épisode 8)
 Suits : Avocats sur mesure (2011 / 2014) : Stan Jacobson (saison 1, épisode 10 et saison 4, épisode 7)
 Revenge (2012) : Roger Halsted (saison 1, épisode 20)
 Extant (2015) :  (saison 2, épisode 2)
 Castle (2016) :  (saison 8, épisode 9)
 Rosewood (2016) : le juge West Waters (saison 1, épisode 22)
 Twin Peaks (2017) :  (saison 3, épisode 10)
 Lucifer (2017) : Alvin Kapitski (saison 3, épisode 7)
 The Orville (2019) : Cambis Borrin (saison 2, épisode 3)
 Next (2020) : Richard Weiss (épisode 1)
 NCIS: Hawaiʻi (2022) : le professeur Staggs (saison 2, épisode 1)

 Michael Kostroff dans (14 séries) :
 Sur écoute (2002-2004) : Maurice « Maury » Levy (, saisons 1 à 3)
 New York, unité spéciale (2011-2021) : Evan Braun (8 épisodes)
 NYC 22 (2012) : Brandon Ken (épisode 5)
 Damages (2012) : le juge Richard Gearheart (5 épisodes)
 The Good Wife (2013-2016) : Charles Froines (4 épisodes)
 Elementary (2015) : Perry Franklin (saison 3, épisode 22)
 Harry Bosch (2016) : Hank Myers (saison 2, épisode 3)
 Luke Cage (2016) :  (4 épisodes)
 Madam Secretary (2016) : l'ambassadeur Chuck Willis (saison 3, épisode 7)
 Billions (2018-2021) : Mick Nussfaur (3 épisodes)
 Instinct (2018) : John Raymond (saison 1, épisode 11)
 NCIS : Los Angeles (2018) : Robert Fenton (saison 10, épisode 9)
 The Plot Against America (2020) : Shepsie Tirchwell (mini-série)
 9-1-1: Lone Star (2022) :  (saison 3, épisode 15)

 Bradley Whitford dans (13 séries) :
 À la Maison-Blanche (1999-2006) : Josh Lyman (155 épisodes)
 Malcolm (2002) : le fiancé de Meg (saison 3, épisode 12)
 Studio 60 on the Sunset Strip (2006-2007) : Danny Trip (22 épisodes)
 Burn Up (2008) : Jack « Mack » Mackintosh (mini-série)
 Monk (2009) : Dean Berry (saison 7, épisode 11)
 US Marshals : Protection de témoins (2011) : Adam Wilson / Adam Roston (saison 4, épisode 2)
 Go On (2013) : Hughie (épisode 17)
 New York, unité spéciale (2014) : Frank Maddox (saison 15, épisode 23)
 Brooklyn Nine-Nine (2015-2020) : Roger Peralta (4 épisodes)
 Happyish (2015) : Jonathan Cooke (10 épisodes)
 Chicago Justice (2017) : Albert Forest (épisode 1)
 Mom (2017 / 2019) : Mitch (saison 4, épisode 9 et saison 6, épisode 13)
 Valley of the Boom (2019) : James L. Barksdale (6 épisodes)

 Patton Oswalt dans (5 séries) :
 Dollhouse (2009) : Joel Mynor (saison 1, épisode 6 et saison 2, épisode 8)
 United States of Tara (2009-2011) : Neil Kowalski (21 épisodes)
 Raising Hope (2011) : Rubin (saison 2, épisode 8)
 Modern Family (2014) : Ducky (saison 5, épisode 18)
 Battle Creek (2015) : le maire Hardy (épisode 6)

  dans (4 séries) :
 The Event (2010) : Justin Murphy (5 épisodes)
 Longmire (2014-2017) :  (7 épisodes)
 Supergirl (2015) : Ethan Knox (saison 1, épisode 4)
 Hawaii 5-0 (2016) : Jacob Holm (saison 6, épisode 9)

 Željko Ivanek dans :
 Homicide (1993-1999) : Ed Danvers (37 épisodes)
 New York, police judiciaire (1997 / 1999) : Ed Danvers (saison 8, épisode 6 et saison 9, épisode 14)
 Bones (2006) : Carl Decker (saison 1, épisode 11)

 Boris McGiver dans :
 Person of Interest (2012-2014) : George Hersh (13 épisodes)
 House of Cards (2013-2018) : Tom Hammerschmidt (30 épisodes)
 Blacklist (2017) : Tobias Reuther (saison 5, épisode 5)

 Don Diamont dans :
 Les Feux de l'amour (1985-2021) : Bradley « Brad » Carlton #1 (1423 épisodes)
 Amour, Gloire et Beauté (depuis 1993) : Bill Spencer Jr. (1553 épisodes - en cours)

 Grant Shaud dans :
 Murphy Brown (1988-1990) : Miles Silverberg (, saisons 1-2)
 Madigan de père en fils (2000) : Alex Rosetti (12 épisodes)

 Robert Wuhl dans :
 Arliss (1996-2002) : Arliss Michaels (80 épisodes)
 Blue Bloods (2016) : le capitaine Ward Gibson (saison 7, épisode 6)

 Willie Garson dans :
 La Vie à cinq (1998) :  (3 épisodes)
 Stargate SG-1 (2000-2006) : Martin Lloyd (3 épisodes)

 Michael Reilly Burke dans :
 The Practice : Donnell et Associés (2004) : l'inspecteur Kevin McCarley (3 épisodes)
 24 Heures chrono (2007) : Bruce Carson (3 épisodes)

 Steve Buscemi dans :
 Les Soprano (2004-2006) : Anthony « Tony B. » Blundetto (14 épisodes)
 Urgences (2008) : Art Masterson (saison 14, épisode 19)

 Jason Alexander dans :
 Esprits criminels (2008) :  (saison 4, épisode 8)
 Mon oncle Charlie (2012) :  (saison 9, épisode 23)

 Zach Galifianakis dans :
 Baskets (2016-2019) : Chip Baskets / Dale Baskets (40 épisodes)
 Gaufrette et Mochi (2021) : Gus

 1993 : X-Files : Aux frontières du réel : l'agent spécial Tom Colton (Donal Logue)
 1993 : Les Feux de l'amour : Bradley « Brad » Carlton #2 (Russell Todd)
 1994-1998 : Babylon 5 : Vir Cotto (Stephen Furst) (110 épisodes)
 2002 : Preuve à l'appui : Arnold Hummer (Dan Butler)
 2002 : Le Protecteur : Mitchell Lichtman (Evan Handler)
 2003 : Will et Grace :  (Jack Black) (saison 6, épisode 7)
 2003 : La Treizième Dimension : Trevor Black (Ben Bass) (épisode 27)
 2005 : Ghost Whisperer : Clifford Aimes (Joey Slotnick) (saison 1, épisode 4)
 2006 : Monk : Gerald Vengal (Bob Clendenin)
 depuis 2012 : Les Enquêtes de Morse :  (James Bradshaw) (33 épisodes - en cours)
 2016 : Major Crimes : Elliot Chase (Jere Burns)
 2016 : Coup de foudre à Harvest Moon : William Stone (Willie Aames)
 2016-2019 : Veep : Jeff Kane (Peter MacNicol) (9 épisodes)
 2017 : Nola Darling n'en fait qu'à sa tête : Julius Kemper (Wallace Shawn) (3 épisodes)
 2017-2020 : Meurtres au paradis : l'inspecteur-chef Jack Mooney (Ardal O'Hanlon) (24 épisodes)
 2019 : Brigada Costa Del Sol : le capitaine (José Troncoso)
 2019 : Roman Empire : le sénateur Marcus Otho (Jack Walley)
 2019 : The Morning Show : Greg (Ian Gomez)
 2022 : Doc : le patient atteint de diabète (Giuseppe Gandini)

Séries animées 
 1988-1989 Les Samouraïs de l'éternel : Toma
 1994-1995 : Insektors : Fulgor, Krabo
 1995 : Slayers (saison 1) : Rezo
 1997-1998 :  Les Simpson  (3 épisodes) : Moe Szyslak, Willie le jardinier, Lenny Leonard  (remplacement temporaire de Gilbert Lévy)
 2000-2005 : Jackie Chan : Finn
 2004-2005 : Enfer et Paradis : Bunshichi Tawara
 2010 : Star Wars: The Clone Wars : Tal Merrick
 2019 : Jurassic World : La légende d'Isla Nublar : 
 depuis 2020 : Jurassic World : La colo du Crétacé : 
 2019 : Scooby-Doo et Compagnie : Trickster (saison 1, épisode 16) 
 2021 : What If...? : le colonel Flynn (saison 1, épisode 1)

Jeux vidéo

Émissions de télévision 
 Traqueurs de Pierres : voix de Bernie
 Rénovation impossible : voix du narrateur
 Alaska: la dernière frontière: voix du narrateur

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 
 Daniel Lafourcade sur RS Doublage
Daniel Lafourcade sur VOXING PRO

Médias externes 
 Il était une voix de Nathalie Karsenti

Acteur français de cinéma
Acteur français de doublage
Naissance en mai 1951
Lieu de naissance inconnu
Acteur de jeu vidéo